SMG steht als Abkürzung für:

 Saarländisches Mediengesetz, saarländisches Gesetz zur Regulierung von Presse, Rundfunk und Telemedien
 Schuldrechtsmodernisierungsgesetz in Deutschland, siehe Schuldrechtsmodernisierung
 Schweizerische Management Gesellschaft
 Schweizerische Mathematische Gesellschaft
 Schweizerische Musikforschende Gesellschaft
 Simon-Marius-Gymnasium im mittelfränkischen Gunzenhausen
 speed made good, gemittelte Fahrt über Grund in der Schifffahrt, siehe Geschwindigkeit über Grund
 Smart Meter Gateway, die zentrale Kommunikationseinheit eines Intelligenten Messsystems 
 Städtisches Meerbusch-Gymnasium in Meerbusch bei Düsseldorf
 Sub Machine Gun, englisch für eine Maschinenpistole
 Suchtmittelgesetz, das Betäubungsmittelgesetz in Österreich
 Super Mario Galaxy, ein Spiel für die Spielekonsole Wii von Nintendo
 Sequentielles manuelles Getriebe, eine Halbautomatik von BMW

sMG steht für:
 Schweres Maschinengewehr

Abkürzung